Linda wurde bisher für verschiedene tropische Wirbelstürme im ostpazifischen und einen im westpazifischen Becken verwendet:

 Tropischer Sturm Linda (1985)
 Hurrikan Linda (1991)
 Hurrikan Linda (1997)
 Hurrikan Linda (2003)
 Taifun Linda (1997)